Тенгинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Тенгинское сельское поселение — входит в Туапсинский район
 Тенгинское сельское поселение — входит в Усть-Лабинский район